A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2005 foi a 3ª da Red Bull Air Race World Series. Ela começou em 8 de abril de 2005 e terminou em 8 de outubro.

Na temporada de 2005, a Air Race substituiu RAF Kemble,no Reino Unido por Longleat,no mesmo país e Reno, Nevada nos EUA deu lugar à San Francisco, Califórnia. O número de corridas aumentou de 3 para 7 em 2005.Foram adicionados à lista de pontos de parada da Air Race Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, Roterdã na Holanda, Zeltweg na Áustria e Castelo de Cashel na Irlanda.

Os concorrentes americanos de 2004, Michael Goulian e Martin David,não participaram da temporada de 2005.O britânico Nigel Lamb se juntou à Red Bull Air Race na corrida de Longleat. O piloto americano Mike Mangold, que ganhou 5 das 7 corridas, foi o campeão de 2005 com um total de 36 pontos seguido pelo húngaro Péter Besenyei (32 pontos). Kirby Chambliss ,dos Estados Unidos, ficou em terceiro com 21 pontos.

Calendário da temporada

Posições e Resultados

Legenda:
 DNP: Não Participou
 DNS: Não Competiu
 TP: Problemas técnicos

Aeronaves

Ligações Externas
 Detalhes de 2005 da Air Race

Red Bull Air Race World Series
Red Bull Air Race World Series